Okręty US Navy o nazwie USS  "Green Bay":
 Pierwszy  był kanonierką patrolową, zwodowaną w 1969, w 1975 przekazaną marynarce greckiej, gdzie służył pod nazwą "Tolmi" (P-229)
 Drugi  jest okrętem desantowym, który został zwodowany w 2006.

Green Bay